Kürenberg ist der Name folgender Personen:
 Der von Kürenberg, mittelhochdeutscher Dichter
 Joachim von Reichel (Joachim von Kürenberg; 1892–1954), deutscher Schriftsteller